Uhart [] est la forme gasconne du mot basque uharte [] indiquant une confluence.

Toponyme 

 Uhart-Cize, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Uhart-Mixe, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Patronyme 

 Gustave d'Uhart (1791-1860), administrateur français.
 Jean-Bernard d'Uhart (1765-1834), militaire, maître de forges, propriétaire et homme politique français.

Voir aussi 
 
 
 

Toponymie basque
Patronyme basque